François Lacombe (1726-1795), écrivain français ;
 François Lacombe (1948-), joueur de hockey sur glace québécois.